Vakantie, een meerdaagse periode waarin iemand zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt en tijdelijk niet naar school, studie, of werk gaat

Muziek 
 Vakantie (Dennie Christian, Mieke & Freddy Breck), een lied van Dennie Christian, Mieke & Freddy Breck uit 1986
 Vakantie (Rein Mercha & Gitano Kings), een lied van Rein Mercha & Gitano Kings uit 2009
 Vakantie vakantie!, een lied van Roy Raymonds & DJ Z. in samenwerking met Merel uit 2010
 Vakantie (Lil' Kleine), een lied van Lil' Kleine uit 2016
 Vakantie (Dopebwoy & Jonna Fraser), een lied van Dopebwoy & Jonna Fraser uit 2020